Краснополянский сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование.

Российская Федерация

Амурская область 

 Краснополянский сельсовет Серышевского района (упразднён в 2004 году, объединён с Томским сельсоветом).

Красноярский край 

 Краснополянский сельсовет Назаровского района.

Курская область 

 Краснополянский сельсовет Черемисиновского района.

Оренбургская область 

 Краснополянский сельсовет Новосергиевского района.

Крым (Украина) 

 Краснополянский сельский совет Черноморского района Автономной Республики Крым, упразднён в 2014 году с переходом Крымского полуострова под юрисдикцию Российской Федерации, на его месте образовано Краснополянское сельское поселение.

См. также 

 Красно-Полянский сельсовет Становлянского района Липецкой области.